Верша — риболовна чи краболовна снасть.
 Верша () — вид морських черевоногих молюсків з родини Nasariidae.
 Верша — річка в Росії, в Псковській області.